Молнар () је мађарско презиме чије је значење млинар. Презиме је релативно често тако да на Википедији, на мађарском језику, има више десетина познатих Молнара.

Познати са презименом Молнар:

 Молнар Ференц (Будимпешта, 12. јануар 1878 — Њујорк, 1. април 1952) познати мађарски писац, новинар

Мађарска презимена